Cherbuliez ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Elisée Cherbuliez (1888–1964), Schweizer Musikwissenschaftler
 Emile Cherbuliez (1891–1985), Schweizer Chemiker
 Marie Tourte-Cherbuliez (1793–1863), Schweizer Autorin und Übersetzerin
 Victor Cherbuliez (1829–1899), Schweizer Schriftsteller